В математиці дигамма-функція  визначається через логарифмічну похідну гамма-функції: 
 

Вона є першою полігамма-функцією, а вищі функції (тригамма-функція і т.д.) виходять з неї диференціюванням.

Зв'язок з гармонічними числами

Дигамма-функція пов'язана з гармонійними числами співвідношенням 
, 
де  -n-е гармонійне число, а  - постійна Ейлера — Маскероні.

Покажемо звідки береться такий зв'язок. Гамма функція задовольняє рівняння

Візьмемо похідну по :

Поділимо на  або ж еквівалентно на :

або:

Оскільки гармонічні числа визначені для додатніх цілих числах  за формулою

отже, дигамма функція пов'язана з ними формулою

де  і  — стала Ейлера — Маскероні. Для напів цілих чисел дигамма функція набуває вигляду

Властивості  
 Формула доповнення 
  
 Рекурентні співвідношення 
 
 Розкладання на нескінченну суму 
 
 де  - Дзета-функція Рімана. 
 Логарифмічний розклад 
 
 Теорема Гауса 
  
 При цілих  з умовою .

Деякі скінченні суми, в яких зустрічається дигамма функція
Є багато скінченних сум, де використовується дигамма функція. Основні з таких формул для сумування

 

виведені Ґауссом. А більш складніші формули, як такі

 

виведені багатьма сучасними математиками (див. наприклад Додаток B в статті Блаґошин (2014)).

Дигамма теорема Ґауса
Для натуральних  і  (), дигамма функцію можна виразити через сталу Ейлера і скінченного числа елементарних функцій

дане вираження правильне спираючись на рекурсію для всіх раціональних аргументів.

Примітки

Посилання  
  
 Властивості дигамма-функції  (англ.) 

Теорія чисел 
Гамма-функції та пов'язані